Algemene Kunstzijde Unie
 Atletiek Klub Uithoorn
 Alkaptonurie
 Amateur Karate Unie, een sportbond voor karate in Suriname